

Шмідта — селище, Новокуйбишевський міський округ, Самарська область
 Шмідта — селище, Рубцовський район, Алтайський край

Шмідта — село, Старобешівський район, Донецька область